Ранчо ла Манга има више значења:

 Ранчо ла Манга (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Манга (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику